Отцеп:
 Отцеп — группа сцепленных между собой вагонов.
 Отцеп — рыболовная принадлежность.